Lerma hace referencia a varios artículos como :

Geografía

En Argentina  
 Rosario de Lerma, municipio en la provincia de Salta;
 Departamento Rosario de Lerma, provincia de Salta;
 Valle de Lerma, en la provincia de Salta;

En Colombia  
 Faro de Lerma, en Patía;

En España  
 Lerma (España), municipio de la provincia de Burgos, Castilla y León;

En Italia  
 Lerma (Italia), localidad en la provincia de Alessandria;

En México  
 Lerma (Campeche), localidad en el estado de Campeche;
 Municipio de Lerma, en el Estado de México;
 Lerma de Villada, cabecera del municipio anterior;
 Río Lerma, que atraviesa varios estados del país;

Historia
 Ducado de Lerma, título nobiliario español.